Um torneio masculino de futebol acontece a cada edição dos Jogos Pan-Arábicos desde sua primeira edição em 1953. O quadro seguinte mostra as classificações desse esporte.

Edições

Ranking

Ver também 
 Jogos Pan-Arábicos
 Copa do Golfo
 Copa das Nações Árabes
 Copa da Palestina - extinta (1972-1975)
 Copa do Golfo de Nações Sub-23
 Copa do Golfo de Nações Sub-17
 Copa da Palestina de Juniores - extinta (1983-1989)
 Liga dos Campeões Árabes
 Copa do Golfo
 Supercopa Árabe-Africana
 Copa dos Campeões da Arábia - extinta (1989/90-2001/02)
 Supercopa Árabe - extinta (1992-2001)
 Campeonato Árabe de Futsal
 Associação de Futebol da União Árabe

Jogos Pan-Arábicos
Futebol da África
Futebol da Ásia